Le Latomie di Salone sono antiche cave di tufo situate nella omonima località Salone, in zona Roma Est. Si trovano tra la via Tiburtina e l'Autostrada dei Parchi.

Gli antichi romani vi estraevano il materiale per costruire molti edifici, tra cui il Colosseo stesso.

I blocchi di tufo venivano trasportati a Roma tramite zattere sul fiume Aniene, il cui corso passa a poche decine di metri dalle cave stesse.

Oggi le Latomie di Salone sono un luogo ormai poco conosciuto e quasi abbandonato a se stesso, tra capannoni industriali e l'autostrada, dalla quale sono chiaramente visibili.

Nei pressi trovano posto alcune attività di ristorazione e pesca sportiva, per via delle cavità che oggi formano 3 laghi artificiali.

Municipio Roma VI